Новосильцева — русская фамилия, женский вариант фамилии .

 Известные носительницы 
 Новосильцева, Екатерина Владимировна (1770—1849) — старшая дочь графа Владимира Григорьевича Орлова.
 Новосильцева, Екатерина Владимировна (писательница) (литературный псевдоним Т. Толычева; 1820—1885) — русская писательница.
 Новосильцева, Мария Петровна (ок.1830—1910) — сестра милосердия; начальница Смольного института благородных девиц в 1886—1894 годах.
 Новосильцева, Марья Яковлевна (в замужестве Строганова; 1678—1734) — российская благотворительница, статс-дама двора Е.И.В.